Robert Watts  (1938- ), producteur de film britannique ;  
 Robert Watts (1923-1988), monteur américain ;  
 Robert Watts (1820-1895), ministre presbytérien irlandais ;  
 Robert Watts (1923-1988), artiste américain ;  
 Robert Watts (fl. 1740), prêtre irlandais ;  
 Robert Nugent Watts (?-1867), figure politique au Canada-Est.

Voir aussi  
 Robert Watt